Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Hong Kong Tennis Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o pátý ročník turnaje, ovšem premiérový po obnovení v sezóně 2014, když naposledy předtím se konal v roce 1993.

Roli favoritky splnila nejvýše nasazená Němka Sabine Lisická, která ve finále zdolala českou turnajovou trojku Karolínu Plíškovou ve dvou setech 7–5 a 6–3. Na okruhu WTA Tour si tak připsala čtvrtou turnajovou trofej kariéry z dvouhry a první singlový titul v probíhající sezóně, když naposledy předtím triumfovala na srpnovém Texas Tennis Open 2011 v Dallasu. Plíšková se v následně pondělní aktualizaci žebříčku WTA z 15. září 2014 posunula na své kariérní maximum, když jí patřilo 32. místo.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  'Sabine Lisická (vítězka)
  Daniela Hantuchová (2. kolo)
  Karolína Plíšková (finále)
  Christina McHaleová (1. kolo)
  Čeng Ťie (čtvrtfinále)
  Yanina Wickmayerová (2. kolo)
  Jana Čepelová (čtvrtfinále)
  Anna Karolína Schmiedlová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hong Kong Open
Tenis v Číně v roce 2014
WTA Tour 2014